Попович Олександр:

Відомі представники 

 Попович Олександр (Олелько) (1896–1918) — голова Сквирської повітової народної ради, полонений та розстріляний більшовиками після бою під Крутами.
 Попович Олександр Анатолійович (. 1977) — молдавський футболіст, що грав у 2002—2008 роках в українських клубах.
  Попович Олександр (. 1993) — фінський футболіст, син Валерія Поповича.
 Попович Олександр Васильович ( 1956) — український футбольний функціонер і підприємець, президент футбольного клубу «Єдність» (Плиски), директор ТОВ «Агросервіс»;
 Попович Олександр Львович (1832–1870) — священик, літератор, громадський діяч Буковини, батько Омеляна Поповича.
 Попович Олександр Сергійович ( 1939) — український науковець, завідувач міжгалузевої лабораторії МОН України та НАН України з проблем формування та реалізації науково-технологічної політики;
 Попович Олександр Юрійович (1973—2015) — український журналіст з Ужгороду.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок